Il letto in piazza – romanzo di Nantas Salvalaggio.
Il letto in piazza – film di Bruno Gaburro del 1976.